Селюшки — Деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России. Входит в состав Васинского сельского поселления. 
Население — 5 жителей (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 18 км к востоку от Дорогобужа, в 2 км южнее автодороги . В 18 км севернее от деревни находится железнодорожная станция Издешково на линии Москва-Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Дорогобужского района